Carolin Leonhardt (1984-), kayakiste allemande
 Denis Leonhardt (1972-), cofondateur et membre de Weepers Circus ; clarinettiste, saxophoniste, flûtiste, et choriste
 Fritz Leonhardt (1909-1999), célèbre ingénieur civil allemand
 Gustav Leonhardt (1928-2012), claveciniste, organiste et chef d'orchestre néerlandais
 (9903) Leonhardt, astéroïde nommé en son honneur
 Marie Leonhardt (1928-2022), violoniste suisse et néerlandaise
 Paul Saladin Leonhardt (; 1877-1934), joueur et théoricien des échecs allemand
 Ralph Leonhardt (1967-), spécialiste allemand du combiné nordique
 Trudelies Leonhardt (1931-), pianiste néerlandaise
  (1961-), connue sous le nom Yenz Leonhardt, Yenz Cheyenne, musicien de heavy metal danois.

Voir aussi 
Noms associés :
  (Leonhart)
 , Lehnhardt, Lenhard, Lenhardt, 
 Linhard, Linhardt, , , Lienhardt, Lienhart; Lienert; Linnartz
 , Lehne, , Löhnert; Lehnartz, Lehnertz
 Lennart, Lennert; Lennartz, Lennertz
 

Patronyme allemand
Patronyme néerlandais